Vermandere bezeichnet:

 (13045) Vermandere, ein Asteroid des Hauptgürtels

Vermandere ist der Familienname folgender Personen:

 Evi Vermandere (* 1995), belgische Schauspielerin
 René Vermandere (1857–1944), belgischer Schriftsteller
 Willem Vermandere (* 1940), belgischer Musiker, Autor und Künstler